The Acemen Cometh (literalmente El Repartidor de Aceman) es un especial de media hora perteneciente a La Máscara: la serie animada, es un crossover con el personaje Ace Ventura, quien fuera interpretado por Jim Carrey en una película al igual que La Máscara.

Argumento 
La historia inicia cuando Stanley Ipkiss está en el parque con su perro Milo, en ese momento aparece el Doctor Pretorius quien intentaba sacarle la memoria a un científico que estaba en ese lugar, pero Milo se cruza y la memoria de ambos quedan cambiadas (la memoria de Milo queda en la del científico y la del científico en Milo).

En la noche de ese día, Pretorius secuestra a Milo ya que se enteró de lo que hizo su máquina. Al día siguiente Stanley al ver que Milo ha desaparecido, pasa un comercial por la televisión propuesto por Ace Ventura como un detective de mascotas. Stanley sin pensarlo dos veces llama a Ace.

Al llegar, Ace encierra a la Señora Pennman en el cuarto de baño con tal de hacerla habla. Ace sale a la calle a buscar a Milo, mientras que Stanley se da cuenta de que contratar a Ace fue un error, y decide buscarlo con la máscara, pero Ace y La Máscara se ponen a pelear.

Al resolver sus diferencias, van a un centro espacial, esperando encontrar a Pretorius y al encontrar a Milo y al científico, El científico se aferra a La Máscara y Milo dice ser el verdadero científico. Entonces Ace deduce que si la consciencia de Milo está en el científico, y que está abrazando a La Máscara, descubre que Stanley Ipkiss es La Máscara.

Pretorius revela que ha encontrado Marcianos Nativos en Marte y que por eso necesitaba al Científico. Pretorius trae al Marciano y en una pelea la máquina comienza a robarse la consciencia de todos poniéndolos en diversos cuerpos.

La máquina explota y Milo y el Científico vuelven a sus propios cuerpos, La Máscara y Ace Ventura también, pero Pretorius queda en el cuerpo del Marciano y vice versa.

Al final de la historia, Ace se va, pero su chimpancé Spike se lleva La Máscara, mientras que Stanley los sigue hasta Miami.

Enlaces externos 
 The Mask: Animated Series Comicvine.gamespot.com.

Programas de televisión
Episodios de La Máscara: la serie animada